Liberatus (fl. ), officier byzantin
Liberatus de Carthage (fl. ), religieux